Религио́зная гру́ппа — одна из разновидностей религиозного объединения, закреплённого в законодательстве в Российской Федерации, представляющая собой добровольное объединение граждан создаваемого для совместного исповедания и распространения веры.
 
Понятие «религиозная группа» было включено в законодательство Российской Федерации в 1997 году в связи с принятием федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» для того, чтобы ввести, из-за неблагоприятного опыта деятельности различных тоталитарных сект, правовое ограничение на возможность образования религиозных объединений представителями новых религиозных движений, не имеющих в России никаких исторических корней.

Права и обязанности 
Деятельность религиозной группы осуществляется без регистрации государством и без образования юридического лица. Граждане участвовавшие в создании религиозной группы и пожелавшие преобразовать её в религиозную организацию, направляют уведомление об этом в органы местного самоуправления.

Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы её участниками. Она обладает правом проводить богослужения, как и другие культовые и религиозные церемонии и обряды. Кроме того разрешается заниматься религиозной образовательной деятельностью, проводя обучение и воспитание лиц являющихся членами данной религиозной группы.

См. также 
 Религия
 Новое религиозное движение
 Деноминация
 Ересь
 Инославие
 Конфессия
 Культ
 Церковь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» на сайте «Консультант плюс».

Конституционное право
Религия в России
Религиозные организации